Simone Fautario (ur. 12 lutego 1987 w Mediolanie) - włoski piłkarz. Były kapitan i gracz rezerwowego zespołu Interu Mediolan (primavery) w sezonie 2006/2007. Obecnie zawodnik Calcio Como.

Fautario Simone
Fautario, Simone
Fautario, Simone
Ludzie urodzeni w Mediolanie